Ира́клий Гео́ргиевич Месхия  (, ; 7 января 1993, Гали, Грузия) — украинский футболист, полузащитник клуба «Мотор» (Люблин).

Воспитанник киевской «Оболони». В 2009 году на профессиональном уровне дебютировал за «Оболонь». В начале 2013 года подписал контракт с харьковским «Металлистом».

Выступал за юношескую сборную Украины до 19 лет и молодёжную сборную до 21 года.

Биография 
Ираклий Месхия родился 7 января 1993 года в грузинском городе Гали. Начал заниматься футболом в пять лет. Ради карьеры футболиста, его родители переехали в Киев. Когда его семья переехала, вместе с отцом они снимали квартиру, а затем жил у знакомой женщины ещё три месяца, пока отец был в Грузии. Затем у его родителей появилось грузинское кафе.

С сентября по октябрь 2009 года выступал в детско-юношеской футбольной лиге Украины за киевскую «Смену-Оболонь».

Клубная карьера

«Оболонь» 
28 ноября 2009 года попал в заявку на игру молодёжного чемпионата Украины в составе киевской «Оболони» против донецкого «Металлурга» (1:1), но на поле он так и не вышел. 11 декабря 2009 года дебютировал в молодёжном первенстве в домашнем матче против киевского «Арсенала» (1:2), Месхия вышел на 81 минуте вместо Дмитрия Карабаева. Всего в сезоне 2009/10 провёл в молодёжном первенстве 5 матчей и получил 1 жёлтую карточку.

В январе 2010 года участвовал в составе дубля «Оболони» на Мемориале Макарова. В сезоне 2010/11 провёл в молодёжном чемпионате 16 матчей, в которых получил 1 жёлтую карточку. Зимой 2011 года главный тренер «Оболони» Сергей Ковалец взял Ираклия на сборы в Турцию, а летом на сборы в Крым.

21 сентября 2011 года дебютировал в основном составе «Оболони» в матче Кубка Украины 1/16 финала против «Буковины» (2:1), Месхия вышел в начале второго тайма вместо Вадима Панаса. В январе 2012 года выступал на Мемориале Макарова. Позже исполняющий обязанности главного тренера «Оболони» Сергей Конюшенко взял Ираклия на сборы в Турцию.

24 марта 2012 года дебютировал в Премьер-лиге Украины в выездном матче против донецкого «Металлурга» (2:1), Месхия вышел на 59 минуте вместо Вячеслава Турчанова. В основном составе в чемпионате впервые вышел в своей следующей игре, 31 марта 2012 года против львовских «Карпат» (2:0), Месхия начал игру в основе, но на 84 минуте был заменён на Антона Шендрика. После этой игры «Оболонь» покинула зону вылета, а «Карпаты» заняли предпоследнее 15 место. 6 апреля 2012 года в проигранном матче против киевского «Арсенала» (4:1), Месхия забил свой первый гол за «Оболонь», на 34 минуте в ворота Сергея Погорелого.

По итогам сезона 2011/12 «Оболонь» заняла предпоследнее 15 место, уступив лишь «Александрии», и вылетела в Первую лигу Украины. Месхия сыграл в 7 играх, в которых получил 1 жёлтую карточку. В молодёжном первенстве сыграл в 16 матчах, забил 1 гол и получил 2 жёлтые карточки.

В летние трансферное окно была информация о интересе к Месхии со стороны донецкого «Металлурга» и мариупольского «Ильичёвца». В Первой лиге за «Оболонь» сыграл в 5 матчах, получил 1 жёлтую карточку. Также он выступал за «Оболонь-2» во Второй лиге Украины, сыграв в 10 матчах, где был одним из лидеров команды.

Зимой 2013 года покинул «Оболонь», которая прекратила существование и снялась с соревнований, из-за финансовых проблем, все игроки получили статус свободных агентов. Ираклию не выплатили зарплату за шесть месяцев, а выплатили лишь премиальные, после этого он разорвал контракт.

«Металлист» 
В начале 2013 года перешёл в харьковский «Металлист». Хотя также мог перейти в киевское Динамо, где ему предлагали пятилетний контракт и ужгородскую «Говерлу» с которой он подписал арендное соглашение, но у его агента и клуба возникли сложности с подписанием контракта.

«Мотор» 
17 июля 2018 года стал игроком команды «Мотор» (Люблин).

Карьера в сборной

До 19 лет 
В конце апреля 2012 года был вызван Олегом Кузнецовым в юношескую сборную Украины до 19 лет. 25 апреля 2012 года в своём дебютном матче за сборную до 19 лет в товарищеской встречи против Норвегии (1:1), забил гол на 72 минуте, выйдя на поле в начале второго тайма вместо Сергей Вакуленко.

26 мая 2012 года принял участие в первом матче квалификационного элитного раунда за право выхода на чемпионат Европы 2012 для игроков до 19 лет против Израиля (2:0), Месхия вышел на 62 минуте вместо Бориса Тащи. В следующем матче 28 мая 2012 года против Ирландии (0:3), Месхия вышел на 60 минуте вместо Бориса Тащи. В решающем матче 31 мая 2012 года против Португалии (3:0), Месхия всю игру просидел на скамейке запасных, а в конце встрече арбитр Адриен Жаккотте удалил его за споры с судьёй. В итоге Украина заняла 2 место, набрав 6 очков и не попав на чемпионат Европы, она уступила Португалии и обогнала Ирландию и Израиль.

Всего за юношескую сборную Украины сыграл в 3 матчах и забил 1 гол.

До 21 года 
В начале января 2013 года впервые был вызван в состав молодёжной сборной Украины до 21 года, главным тренером Сергеем Ковальцом на Кубок Содружества в Санкт-Петербурге. В своей группе Украина заняла 1 место, набрав 9 очков и обогнав Литву, Молдавию и Туркменистан. Месхия сыграл в 2 матчах на групповом этапе. В 1/4 финала Украина разгромила Молдавию со счётом (5:0), Ираклий Месхия отметился голом на 64 минуте. В полуфинальном матче Украина обыграла Литву (1:2) и вышла в финал. В финальной игре Украина уступила хозяевам турнира, России со счётом (4:2), Месхия вышел на 54 минуте вместо Бориса Тащи, на 64 минуте отдал голевой пас на Виталия Иванко, а на 75 минуте был заменён на Александра Филиппова из-за травмы.

Стиль игры 
Месхия выступает на позиции полузащитника. Его положительными сторонами игры являются способность отдавать тонкие передачи и обыгрывать соперников с помощью дриблинга.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Стомиль»
Игроки ФК «Хойничанка»
Игроки ФК «Висла» Пулавы
Игроки ФК «Мотор» Люблин
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)